Wojciech Rutkowski − polski siatkarz
 Wojciech Rutkowski − polski artysta malarz